Krasnowka, Krasniwka, Krasnouka () – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 

 Krasnouka – wieś w obwodzie homelskim
 Krasnouka – wieś w obwodzie mińskim

Rosja 

 Krasnowka – wieś w obwodzie briańskim
 Krasnowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie czerniachowskim obwodu kaliningradzkiego
 Krasnowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie zielenogradskim obwodu kaliningradzkiego
 Krasnowka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Krasnowka – wieś w rejonie lebiediańskim obwodu lipieckiego
 Krasnowka – wieś w rejonie tierbuńskim obwodu lipieckiego
 Krasnowka – wieś w okręgu miejskim Kulebaki obwodu niżnonowogrodzkiego
 Krasnowka – wieś w rejonie szarangskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Krasnowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie czułymskim obwodu nowosybirskiego
 Krasnowka – wieś w rejonie kujbyszewskim obwodu nowosybirskiego
 Krasnowka – chutor w rejonie kamieńskim obwodu rostowskiego
 Krasnowka – chutor w rejonie tarasowskim obwodu rostowskiego
 Krasnowka – wieś w obwodzie samarskim
 Krasnowka – wieś w obwodzie tambowskim

Ukraina 

 Krasniwka – wieś w obwodzie chersońskim
 Krasniwka – wieś w obwodzie mikołajowskim